Sjusovare eller sju sovare kan ha flera betydelser:

 Sju sovare, legend om sju fromma män som sov i nästan 200 år.
 Sjusovare, trivialnamn för gnagaren Glis glis.
 Sjusovaren, film av Woody Allen.